Горы Свято́го Ильи́ () — горы в системе Кордильер, в Канаде и Аляске. На северо-западе сходится с горами Врангеля, на западе — с горами Чугач.

Длина 550 км. Высота до 5956 м — гора Логан. Высшие пики Канады являются частью этих гор.

Горы сложены главным образом осадочными породами. Значительное оледенение. Внизу склоны покрыты хвойными лесами.

Высочайшие пики

Примечания

Ссылки